Рейснер (также Рейсснер) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Рейснер, Ганс Якоб (1874—1967) — немецкий инженер.
 Рейснер, Джордж Эндрю (1867—1942) — американский археолог.
 Рейснер, Игорь Михайлович (1898—1958) — советский востоковед, сын Михаила Андреевича.
 Рейснер, Лариса Михайловна (1895—1926) — русская революционерка, журналистка, писательница, поэтесса и прозаик, дипломат. Участница Гражданской войны в России. Дочь Михаила Андреевича Рейснера.
 
 Рейснер, Марина Львовна (род. 1954) — советский востоковед, внучка И. М. Рейснера
 Рейснер, Михаил Андреевич (1868—1928) — российский и советский правовед, публицист и историк.
 Рейснер, Чарльз (1887—1962) — американский кинорежиссёр.
 Рейснер, Эрик (1913—1996) — немецкий и американский инженер.
 Рейсснер, Эрнст (1824—1878) — анатом, профессор Дерптского университета.

См. также 
 Рейснер (род) — о дворянском роде